Елизово:
 Е́лизово — город в Камчатском крае.
 Ели́зово — посёлок в Белоруссии.
 Е́лизово — международный аэропорт, расположен в 29 км от Петропавловска-Камчатского.

См. также 
 Елизов